Высокопрочный чугун — чугун, имеющий графитные включения сфероидальной формы. Иногда обозначается как чугун с шаровидным графитом.

Графит сфероидальной формы имеет меньшее отношение его поверхности к объёму и наименьшее надрезывающее воздействие на металлическую основу, что определяет наибольшую сплошность основы, а следовательно — и повышенную прочность и трещиностойкость чугуна. Структура металлической основы чугунов с шаровидным (сфероидальным) графитом в зависимости от химического состава чугуна и параметров технологического процесса может иметь различную структуру:
 феррит + шаровидный графит (ферритный высокопрочный чугун);
 феррит + перлит + шаровидный графит (в зависимости от соотношения фаз — феррито-перлитный или перлито-ферритный высокопрочный чугун);
 перлит + шаровидный графит (перлитный высокопрочный чугун);
 сорбит + шаровидный графит;
 мартенсит + шаровидный графит — мартенситный чугун, обычно легирован никелем и известен как нихард, применяется для деталей, подверженных абразивному износу;
 аустенит + шаровидный графит — аустенитный жаропрочный чугун.

Свойства чугуна с шаровидным графитом 
Благодаря шаровидной форме графита высокопрочный чугун обладает следующими отличиями от обычных чугунов:
 высокая прочность на растяжение и изгиб;
 высокая ударная вязкость;
 выраженный предел текучести;
 значительное относительное удлинение.

Благодаря высокому содержанию углерода ВЧШГ обладает всеми традиционными качествами чугунов, превышающими таковые у обычных сталей:
 высокой прочностью на сжатие;
 высокой усталостной прочностью;
 хорошими литейными свойствами — жидкотекучестью и малой линейной усадкой при застывании, слабой склонностью к горячему трещинообразованию;
 высокой износостойкостью;
 хорошо поддается механической обработке.

Наиболее часто применяется для изготовления изделий ответственного назначения в машиностроении, а также для производства высокопрочных труб (водоснабжение, водоотведение, газо-, нефте-проводы). Изделия и трубы из высокопрочного чугуна отличаются высокой прочностью, долговечностью, высокими эксплуатационными свойствами.

Химический состав 
Высокопрочный чугун в зависимости от марки и требуемой толщины стенок отливки имеет химический состав в следующем диапазоне:
 Углерод: 3,0-3,5 %;
 Кремний: 1,4-3,3 %;
 Марганец: 0,6-0,8 %, для некоторых марок не более 0,6 %;
 Фосфор: не более 0,2 %, для некоторых марок не более 0,1 %;
 Сера: не более 0,03 %, иногда не более 0,01 %
 Магний: 0,04-0,08 %.

Высокопрочный чугун очень чувствителен к примесям, так как они оказывают влияние на образование шаровидного графита: титан — с 0,002 %, свинец — с 0,009 %, висмут — с 0,003 %, олово — с 0,05 %, алюминий — с 0,2 %, медь — с 2 %, однако влияние меди может быть частично компенсировано добавкой никеля, а влияние остальных элементов может быть нейтрализовано добавкой церия, содержание которого должно быть не менее 0,005 %.

См. также 
 Чёрная металлургия

Примечания

Литература 
 Кузьмин Б. А. и др. Металлургия. Металловедения и конструкционные материалы. — М: Высшая школа, 1977. — С. 190.

Чугун